Mathur ist der Familienname folgender Personen:
 Ajay Mathur (* 1954), indisch-schweizerischer Popmusiker
 Mohan Prakash Mathur (1908–??), indischer Diplomat
 Mukesh Chand Mathur (1923–1976), indischer Playbacksänger, siehe Mukesh (Sänger)
 R. D. Mathur (1914/1915–2001), indischer Kameramann
 Shiv Charan Mathur (1926–2009), indischer Politiker
 Surat Singh Mathur (1930–2021), indischer Leichtathlet
 Vishnu Mathur (* 1944), indischer Filmregisseur

Mathur ist der Name folgender Orte in Tamil Nadu, Indien:
 Mathur (Maduranthakam), Dorf in Maduranthakam (Taluk), Distrikt Kanchipuram
 Mathur (Sriperumbudur), Dorf in Sriperumbudur (Taluk), Distrikt Kanchipuram
 Mathur (Kanyakumari), Dorf in Kanyakumari (Distrikt)
 Mathur (Kumbakonam), Dorf in Kumbakonam (Taluk), Distrikt Thanjavur
 Mathur (Thanjavur), Dorf in Thanjavur (Taluk), Distrikt Thanjavur
 Mathur (Tiruvallur), Dorf in Tiruvallur (Distrikt)
 Mathur (Tiruvarur), Dorf in Tiruvarur (Distrikt)